Avistamiento puede referirse a:

 Avistamiento de aves
 Avistamiento de cetáceos
 Spotting
 Encuentro cercano